Olaszország
Borghetto d’Arroscia, község Olaszországban, Liguria régióban, Imperia megyében
Borghetto di Borbera, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Borghetto Lodigiano, település Olaszországban, Lombardia régióban, Lodi megyében
Borghetto Santo Spirito, település Olaszországban, Liguria régióban, Savona megyében
Borghetto di Vara, település Olaszországban, Liguria régióban, La Spezia megyében